Giselle González puede referirse a:

 Giselle González (1969 - ), productora mexicana. Conocida por sus trabajos para la cadena Televisa. Es hermana de la actriz Michelle González. 
 Giselle González Alpízar (1984 - ), actriz y presentadora cubana conocida por su trabajo en cine,teatro y televisión. Ha participado en filmes como Leontina, Sumbe e Insumisas. Es parte del elenco actual del policíaco Tras la huella.